Марина Бычкова:
 Бычкова, Марина Владимировна (род. 1975) — российская легкоатлетка.
 Бычкова, Марина Сергеевна (род. 1982) — канадская художница и дизайнер, ювелир.